

Крейвяни — село в гміні Пунськ Сейненського повіту Підляського воєводства
 Крейвяни — село в гміні Рутка-Тартак Сувальського повіту Підляського воєводства